Бадахшан

 Бадахшан — историческая область
 Бадахшан — провинция в Афганистане
 Бадахшан — посёлок в Узбекистане

См. также 
 Горный Бадахшан